Rijksdienst voor het Wegverkeer
 Rotterdamse Wandelsport Vereniging